Войсковое — название населённых пунктов на Украине:

 Войсковое — село в Солонянском районе Днепропетровской области.
 Войсковое — село в Полесском районе Киевской области, упразднено в 2009 году.